Бурмаков — фамилия. Известные носители:
 Бурмаков, Георгий Неофитович (1871—?) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны.
 Бурмаков, Иван Дмитриевич (1899—1973) — советский военачальник, Герой Советского Союза.